Childeryk (zm. 632) – frankoński władca Akwitanii w 632 roku
 Childeryk I (ok. 437–481 lub 482) – król Franków od 457 lub 458 roku, z dynastii Merowingów
 Childeryk II (652-675) – władca z dynastii Merowingów, król Austrazji od 662 do śmierci, w ostatnich dwóch latach życia także Franków
 Childeryk III (zm. ok. 755) – ostatni władca Franków z dynastii Merowingów, osadzony na tronie w 743 przez synów mojordoma Karola Młota – Pepina Małego i Karlomana